Robert Martin est un nom porté par :
 Robert Martin (1895-1957), préfet ;
 Robert Martin (1898-1982), éditeur musical français et fondateur des éditions musicales Robert Martin ;
 Robert Martin (1908-1976), écrivain américain spécialisé dans le roman policier ;
 Robert Martin (1915-2002), galeriste et expert français ;
 Robert Martin (1923-), homme politique français ;
 Robert Martin (1936-), linguiste et médiéviste français ;
 Robert C. Martin (en) (1952-), informaticien américain.

Voir aussi
 Éditions musicales Robert Martin